Иван Бошкович (; род. 1 января 1982 года; Никшич, Югославия) — югославский и черногорский футболист, нападающий; тренер.

Карьера 
Иван Бошкович начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе команды родного города — «Сутьеска». В составе «Сутьески», Бошкович выступал до середины 2004 года и за это время успел сыграть в 78 матчах и забить 27 голов. Летом того же года, он перешёл в один из известных клубов Черногории — «Будучност». Во время выступления в составе «Будучноста», он привлек внимание скаутов французского клуба «Анже» и в 2005 году он подписал контракт с французской командой. В составе «Анже», Бошкович не смог закрепиться в стартовом составе и в 2006 году вернулся в «Будучност».

Летом 2006 года национальный чемпионат Сербии и Черногории был разделен на два самостоятельные лиги и вскоре после этих изменений, Иван Бошкович переехал к сербской команде «Войводина». В составе «Войводины» он играл один сезон и за это время сыграл в десяти матчах и забил всего один гол. В следующем сезоне, Бошкович перешёл в ещё один сербский клуб «Борац» и в этом клубе он играл лишь всего один сезон и в середине 2008 года вернулся в Черногорию.

Вернувшись в Черногорию, Бошкович подписал контракт с командой «ОФК Грбаль» и выступал в составе этого клуба до конца 2010 года. За это время он сыграл в 61 матче и забил 39 голов. В начале 2011 года Иван Бошкович подписал контракт с клубом из Узбекистана, каршинским «Насафом». В том году составе «Насафа», Бошкович выиграл с командой Кубок АФК и стал лучшим бомбардиром турнира. В составе узбекского клуба он играл до конца 2012 года и за это время сыграл в 51 матче и забил 20 голов.
 
В начале 2013 года он подписал контракт с тайским клубом «Чонбури». В составе «Чонбури» сыграл одиннадцать матчей и забил пять голов. В середине сезона Бошкович был сдан в аренду в ещё один тайский клуб «Срирача». С начала 2014 года является игроком тайского клуба «Накхон Ратчасима». В 2015 году играл в качестве аренды в другом тайском клубе «БЕК Теро Сасана». С 2016 года игрок клуба «Сисакет», который также в Таиланде.

Достижения

Командные 
 Войводины
  Обладатель Кубка Сербии: 2006/2007
 Итого: 1 трофеев

 Насаф
  Вице-чемпион Узбекистана: 2011
  Финалист Кубка Узбекистана (2): 2011, 2012
  Обладатель Кубка АФК: 2011
 Итого: 4 трофеев

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка АФК: 2011
 Лучший бомбардир чемпионата Черногории: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте dekisa.tripod.com
 Профиль на сайте championat.com

Футболисты Югославии
Футболисты Черногории
Игроки ФК «Сутьеска»
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Грбаль»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Чонбури»
Игроки ФК «Срирача»
Игроки ФК «Сисакет»
Футбольные тренеры Черногории
Тренеры ФК «Бунёдкор»